Esmalte - mistura aplicada a uma superfície a fim de obter camada dura e brilhante
Ou ainda:
Esmalte (heráldica) - termo usado para designar uma cor em brasões
Esmalte dentário - camada mais externa dentre as duas camadas calcificadas dos dentes
Verniz de unha - líquido que se aplica nas unhas
Tinta de esmalte -  acabamento opaco, duro e muito brilhante

Desambiguação